promocja elektronowa
 promocja w marketingu – element marketingu mix
 promocja krzyżowa
 promocja oficerska – mianowanie na pierwszy stopień oficerski
 promocja w szachach
 promocja – patron lub inna nazwa rocznika Krajowej Szkoły Administracji Publicznej